El Americas Rugby Championship M20 iba a ser el principal torneo juvenil de rugby para selecciones de América, al igual que su similar en categoría adulta.

Su primera edición se iba a disputar del 10 al 18 de junio de 2020 en Montevideo, Uruguay, posteriormente fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19.

Historia 

Su primera edición iba a realizarse en 2020, al igual que el torneo en categoría adulta, agruparía a las selecciones juveniles más fuertes de Sudamérica Rugby y Rugby Americas North.

Participantes 

En la edición 2020 iban a  participar 6 selecciones

  (Pumitas M20)

Campeonatos

Véase también 

 Americas Rugby Championship
 Americas Rugby Challenge
 Americas Rugby Challenge M20

Referencias 

Americas Rugby Championship